Karndorf ist der Name folgender Orte:

  Karndorf (Gemeinde Schiedlberg), Ortsteil von Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
  Karndorf (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark